Eduard I. Portugalský (31. října 1391, Viseu – 9. září 1438, Tomar) nazývaný Výřečný nebo Král filozof byl jedenáctým portugalským králem. Pocházel z dynastie Avizů. Byl synem Jana I. a jeho manželky Filipy z Lancasteru. Byl pojmenován podle svého pradědečka, anglického krále Eduarda.

Potomci 
Manželka Eleonora Aragonská (1402–1445); manželé od roku 1428:

 1. Jan (15. 10. 1429 Lisabon – 14. 8. 1433 tamtéž)
 2. Filipa (27. 11. 1430 Santarém – 24. 3. 1439 Lisabon)
 3. Alfons (15. 1. 1432 Sintra – 29. 8. 1481 tamtéž), jako Alfons V. král portugalský a algarve od roku 1438 až do své smrti
 I. ⚭ 1447 Isabela z Coimbry (1. 3. 1432 Coimbra – 2. 12. 1455 Évora)
 II. ⚭ 1475 Jana la Beltraneja (28. 2. 1462 Madrid – 12. 4. 1530 Lisabon)
 4. Marie (7. 12. 1432 Santarém – 8. 12. 1432 tamtéž)
 5. Ferdinand (17. 11. 1433 Almeirim – 18. 9. 1470 Setúbal), vévoda z Viseu a Beji
 ⚭ 1447 Beatrix Portugalská (13. 6. 1430 – 30. 9. 1506)
 6. Eleonora (18. 9. 1434 Lisabon – 3. 9. 1467 Vídeň)
 ⚭ 1452 Fridrich III. Habsburský (21. 9. 1415 Innsbruck – 19. 8. 1493 Linec), rakouský vévoda, římský král, císař Svaté říše římské od roku 1452 až do své smrti
 7. Eduard (*/† 12. 7. 1435 Lisabon)
 8. Kateřina (26. 11. 1436 Lisabon – 17. 6. 1463 tamtéž), řeholnice
 9. Jana (20. 3. 1439 Almada – 12. 12. 1475 Madrid)
 ⚭ 1455 Jindřich IV. Kastilský (5. 1. 1425 Valladolid – 11. 12. 1474 Madrid), král kastilský a leónský od roku 1454 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalští infanti
Portugalští králové
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1391
Narození 31. října
Narození ve Viseu
Úmrtí v roce 1438
Úmrtí 9. září
Úmrtí v Tomaru
Oběti moru
Pohřbení v klášteře Batalha
Muži